Ratzenberg ist Name folgender geographischer Objekte:

 Ratzenberg (Lindenberg im Allgäu), Ortsteil der Stadt Lindenberg im Allgäu, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Ratzenberg (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Ratzenberg (Gemeinde Bergland), Katastralgemeinde der Gemeinde Bergland, Niederösterreich
 Ratzenberg (Gemeinde Raab), Ortsteil der Gemeinde Raab, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Ratzenberg (Gemeinde Sipbachzell), Ort bei Sipbachzell, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Ratzenberg (Niedermuhlern) und Ratzenbergli (Niedermuhlern) sind Weiler der Gemeinde Niedermuhlern, Kanton Bern, Schweiz.

Berge:
 Ratzenberg (Frankenwald), Berg bei Lichtenhain und Ludwigsstadt in Oberfranken

Bauwerke:
Burg Ratzenberg

Siehe auch:
 Großer Ratzenberg
 Rattenberg
 Ratzeburg
 Ratzenburg
 Ratzenberger